BSS kan syfta på:

 BSS – ett trådlöst nätverk med bara en accesspunkt, se Basic Service Set
 BSS – en rasistisk, högerextrem och nationalrevolutionär kampanjorganisation, se Bevara Sverige Svenskt
 BSS – en svenskspråkig privatskola i Björneborg i Finland, se Björneborgs svenska samskola
 BSS – datorsystem till stöd för affärsverksamheten, se Business Support Systems
 BSS – en vätska med en fysiologiskt balanserad pH och salthalt, se Balanserad saltlösning
 BSS – ett medicinskt klassificeringssystem för avföring, se Bristol Stool Scale
 BSS – IATA:s kod för flygplatsen i Balsas, Brasilien, se Balsas Airport
 BSS – en avdelning inom Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön 1937–1939, se Busstrafiken Stockholm-Södertörn
 Nordic BSS – en kristen TV-kanal